Jméno a příjmení František Sokol má více nositelů:

 František Sokol (1939–2011) – český volejbalista
 František Sokol-Tůma (1855–1925) – český spisovatel
 František Sokol (dramaturg) (* 1931) – český dramaturg